Sui kan avse:
Sui eller shui – etnisk grupp främst bosatt i Guizhou-provinsen i Kina
Sui (språk) – ett tai-kadaispråk som talas av sui-folket
Suidynastin –  en kortlivad dynasti 581–618 som enade norra och södra Kina

Geografi

Indonesien 

 Pulau Sui, ö, Kepulauan Riau,

Kina 

 Suizhou (ort i Kina), Hubei, 
Sui, Shangqiu – ett härad i Henan-provinsen
Sui, Suizhou – ett härad i Hubei-provinsen

WP:Projekt Kina
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar